Ліндсі Девенпорт і Ліза Реймонд були чинними чемпіонками, але цього разу Девенпорт не брали участі, зосередившись на змаганнях в одиночному розряді.

Реймонд грала в парі з Ренне Стаббс і вони виграли титул, у фіналі перемігши пару Кара Блек і Мартіна Навратілова з рахунком 6–2, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Примітки

Посилання 
 Official Results Archive (ITF) 
 Official Results Archive (WTA) 

Porsche Tennis Grand Prix, парний розряд
2003, парний розряд